Magloire – santo francese
Jamaal Magloire – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese
Paul Eugène Magloire – militare e politico haitiano, presidente della Repubblica di Haiti dal 1950 al 1956